Хе́рберт Ке́ллнер (; ) — немецкий кёрлингист.

В составе мужской сборной ФРГ участник двух  (лучший результат — шестое место в ).

Играл на позиции .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его сын Хайнц Келлнер — тоже кёрлингист, они в одной команде играли на чемпионатах мира  и .

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии